

Astronomia 
 Cratere Hinshelwood – cratere lunare sulla faccia visibile della Luna

Persone 
 Cyril Norman Hinshelwood –  chimico britannico, premio Nobel per la chimica 1956
 Tom Hinshelwood –  scrittore britannico di thriller noto con lo pseudonimo di Tom Wood